Die Ohrfeige steht für:

 Die Ohrfeige (1967), Film aus der DDR von Gerhard Respondek 
 Die Ohrfeige (1974), französischer Film von Claude Pinoteau
 Die Ohrfeige (1980), sowjetischer Film von Genrich Maljan 
 Die Ohrfeige (2006), deutsch-österreichischer Film von Johannes Fabrick